Lançon ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lançon (Ardennes) in der Region Grand Est
 Lançon (Hautes-Pyrénées) in der Region Okzitanien
 Lançon-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur

Lançon ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Lançon (* 1963), französischer Journalist